Mauguin est un patronyme français porté notamment par :

 Alexandre Mauguin (1838-1916), homme politique français
 Charles Victor Mauguin (1878-1958), minéralogiste français
 François Mauguin (1785-1854), homme politique français
 Philippe Mauguin (1963), homme politique français, directeur de l'INAO, directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll, président de l'INRA puis de l'INRAE

Voir aussi : 
 Éditions L. Mauguin, maison d'édition fondée par Laurence Mauguin
 Symboles de Hermann-Mauguin dus à Carl Hermann et Charles Victor Mauguin

Homonymie de patronyme